Джордж Ва́шингтон Делонг (Де-Ло́нг) (; 22 августа 1844, Нью-Йорк — 30 октября 1881, устье р. Лена) — американский мореплаватель и полярный исследователь.

Ранние годы 

Родился 22 августа 1844 года в Нью-Йорке, в Бруклине, в семье Леви Делонга, потомка французских гугенотов, и Кэтрин Гримз, происхождение которой не установлено. Первоначальное образование получил в Бруклинской школе, которая в 1857 году выдвинула его кандидатом для поступления в морское училище. Не получив согласия со стороны родителей, по окончании школы устроился работать в канцелярию адвокатской конторы.

Принимал участие в Гражданской войне между Северными и Южными штатами, затем поступил в Морскую академию, которую окончил с отличием в 1865 году. Получив назначение на военное судно, в течение трёх лет плавал на нём вдоль западных берегов Европы, Америки и в Средиземном море, зарекомендовав себя как прекрасный морской офицер и получив в 1869 году чин лейтенанта флота. В 1867 году познакомился с Эммой Уоттон, с которой 1 марта 1871 года вступил в брак в Гавре.

В 1873 году на корабле «Джуниата» он участвовал в поисках в море Баффина пропавшей американской экспедиции под руководством Чарльза Френсиса Холла, вышедшей из Гренландии на судне «Поларис», где проявил себя отважным и умелым моряком. Перед отправлением в плавание он посетил в Нью-Йорке известного мецената и полярного исследователя Генри Гриннелла, получив от него необходимые сведения и морские карты. 

По возвращении в Нью-Йорк, Делонг выдвинул идею организации экспедиции к Северному полюсу, являясь сторонником гипотезы французского гидрографа  и немецкого географа А. Петермана о «ледяном барьере» и «свободном ото льда море» в районе Северного полюса. По совету Г. Гриннелла, он познакомился с одним из приверженцев этой теории, издателем газеты «Нью-Йорк Геральд» Джеймсом Гордоном Беннеттом, давно обдумывавшим план подобной экспедиции и согласившимся её профинансировать.

Подготовка экспедиции 

В конце 1876 года совместно с Беннеттом Делонг начал подготовку к экспедиции. Приобретя у английского полярника Аллена Янга паровой барк «Пандора», он переименовал его в «Жаннетту» () — в честь родной сестры Беннетта. Это относительно небольшое судно длиной 142 фута (43,3 м) имело водоизмещение 420 тонн, оснащено было паровой лебёдкой и двигателем мощностью в 200 л. с., но имело ледовое подкрепление только в носовой части, остальной же корпус был мало приспособлен для плавания в арктических льдах. Большое внимание уделено было подбору экипажа, а также оснащению и одежде, в частности, правительственным агентам на Аляске поручено было изготовить обмундирование из тюленьей кожи для 35 человек, ростом от 165 до 180 см, а также достать 40 ездовых собак и закупить до 100 тонн угля. 

8 июля 1879 года, получив чин лейтенанта-коммандера, Делонг вышел из порта Сан-Франциско на «Жаннетте» с экипажем из 32 человек в направлении Чукотки, с целью разыскать считавшуюся пропавшей на судне «Вега» шведскую полярную экспедицию Норденшельда.

Сделав остановку на Аляске, 28 августа 1879 года прошёл Берингов пролив и вышел к Чукотке. В районе Колючинской губы, высадившись на берег, узнал от местных жителей, что судно Норденшельда ещё в июле освободилось ото льдов и ушло к Берингову проливу, поэтому принял решение плыть к Северному полюсу. При выходе в Ледовитый океан на «Жаннетте» было 33 человека экипажа.

Дрейф 

2 сентября 1879 года, находясь в 100 милях от юго-восточного мыса острова Врангеля, Делонг встретил сплошной паковый лёд и пошел к северо-востоку, надеясь дойти до острова Геральда и встать там на зимовку. Однако через несколько дней, 6 сентября 1879 года, недалеко от острова Геральда, «Жаннетта» вмерзла в лёд и вскоре дала течь. В носовой части образовалась пробоина, через которую ежечасно поступало около 15 м³ воды. Большую часть времени дрейфующее судно оставалось на боку, тем не менее, на нём ежедневно производились всевозможные научные наблюдения.

В январе 1880 года после жестокого сжатия судно получило сильную течь, борьба с которой стала одним из основных занятий экипажа в течение всего последующего дрейфа. Она отнимала много физических сил при ручной откачке, а затем угля после наладки парового насоса. В целом первая зимовка была перенесена людьми достаточно хорошо. Правильно налаженный быт, наличие мяса тюленей, моржей и медведей, заготовленного осенней охотой, позволили поддерживать хорошее состояние здоровья экипажа. В то же время, в записях Делонга постоянно проскальзывало разочарование относительно достигнутых результатов экспедиции, касательно того, «что в первый сезон не удалось достичь высокой широты, что мы ничего не открыли и не достигли ничего ценного в научном отношении».

В течение всего 1880 года льдина с «Жаннеттой» выписывала замысловатые петли, весьма незначительно продвигаясь на северо-запад. Это обстоятельство, невозможность активно вмешаться в ситуацию, вызывали растущее уныние экипажа и командира, которые всё чаще выплескивались на страницы дневника Делонга: «… мы абсолютно бесцельно тратим и уголь и пищу. Зачем нужны здоровье и энергия, которых ни к чему нельзя применить? Арктические экспедиции расцениваются по результатам, а не по усердию и намерению их участников».

Однако с наступлением 1881 года, к всеобщей радости, скорость дрейфа значительно увеличилась, вселив надежды на получение первых результатов. 17 мая 1881 года экипаж увидел землю — небольшой островок, названный островом Жаннетты. 24 мая 1881 года экипаж увидел другой остров, названный по имени матери Беннетта — Генриетты. 2 июня санный отряд из 5 человек под командованием инженер-механика Джорджа Уоллеса Мельвилля, преодолевая тяжёлые торосы, высадился на него и поднял на нём американский флаг. Эти острова северо-восточной части Новосибирского архипелага позднее были названы островами Де-Лонга.

После того, как не приспособленная для плавания во льдах «Жаннетта», затёртая льдами, в течение почти двух лет носилась по океану, 12 июня 1881 года — вследствие сильного напора сплошного льда — она пошла ко дну и скрылась под водой утром 13 июня 1881 года на 77°15' северной широты и 154°59' восточной долготы, в 800 км севернее устья реки Лены.
 
Экипаж, высадившийся с лодками, санями и припасами, двинулся по льду на юг и вплоть до 12 сентября 1881 года не разделялся на группы. Двумя днями ранее, после долгих блужданий, они достигли Семёновского острова в море Лаптевых, плотно пообедав после удачной охоты на оленя и куропаток, а затем, оставив на острове письменный отчёт, снова двинулись в путь по направлению к устью Лены.

Для переезда через эту часть моря, совершенно свободную ото льда, Делонг поместил своих людей в три лодки, из которых в первой, кроме него, находилось ещё 13 матросов. Второй лодкой с лоцманом Денбаром и 6 матросами командовал лейтенант Чипп, третья лодка с 11 матросами находилась под командованием инженера Джорджа  Мельвилля.

Сначала всё шло благополучно, но уже вечером 12 сентября 1881 года поднялась страшная буря и разогнала лодки в разные стороны. Мельвиллю повезло больше других: 14 сентября 1881 года он достиг восточной дельты Лены, а спустя два дня попал в один из рукавов этой реки и остановился со своими людьми в покинутой хижине. Через несколько дней местные якуты обнаружили моряков и пришли им на помощь.

Через две недели Джордж Мельвилль добрался до якутского стойбища, где нашёл двух посланных на разведку матросов с лодки Делонга. Люди были в состоянии полного истощения. Мельвилль решил отправиться на поиски Делонга. Он собрал местных жителей с санями и собаками и направился на север, вниз по Лене. После долгих и тщательных поисков он обнаружил многочисленные следы стоянок, ничего не узнав о самих людях, а наступление зимних метелей помешало дальнейшему продвижению вперёд.

В 1882 году предпринята была более основательная поисковая экспедиция под руководством Мельвилля, в надежде найти следы Делонга и его товарищей. В марте 1882 года на небольшом острове в северной части дельты Лены, в 20 километрах к востоку от Туматского залива, был найден их последний лагерь, тела моряков и капитана. По всей вероятности, все они умерли от голода, первым скончался Г. Г. Эриксен. На его могиле установлена была доска с надписью, остальных погибших похоронили на высоте Кюегельхая, получившей название Американской горы. 

Судя по необычному для местных жителей и русских промышленников размеру потухшего кострища, имевшего диаметр около 2 м, умершие полярники старались до последнего поддерживать огонь, собрав вокруг немало плавника, но, в конце концов, силы окончательно их покинули. Рядом с телом Делонга был найден его дневник, который он вёл до последней минуты. Невозможно без содрогания читать его скупые, пронизанные болью и ужасом строки:

«Суббота. 1 октября 1881 г. 14 человек офицеров и экипажа с полярного судна США „Жаннетта“ высадились на лед. Мы пойдем к западному берегу Лены. Провианта у нас на 2 дня, а так как до сих пор мы были достаточно счастливы, то и не заботимся о будущем.Воскресенье. 2 октября. Карта моя решительно никуда не годится. Я должен на авось продолжать путь на юг и предоставил Богу довести нас до какого-нибудь поселения человеческого, так как сами себе помочь мы не в состоянии… пищи хватит на 1 день.Понедельник. 3 октября. У нас осталась лишь полуголодная собака. Да поможет нам Бог. При переправе лед подо мной треснул, и я окунулся в ледяную воду по самые плечи. На ужин ничего другого не оставалось, кроме собаки. Ели все, кроме меня и доктора. Дров мало, ночуем под открытым небом. Мы не согрелись, и высушиться нам не представляется возможным.
 
Среда. 5 октября. Повар готовит на завтрак чай из спитых чайных листьев… этим мы должны довольствоваться до вечера. Мы можем ждать спасения лишь от чуда — более никакого исхода я не вижу.

Четверг. Все очень слабы…

Пятница. Последняя горсточка чая опущена сегодня в котел, и теперь нам предстоит переход в 35 верст, на которые мы имеем — немного спитого чая и 2 полштофа спирта.

Суббота. Завтра: 20 грамм спирта в полупинте горячей воды. Холодно. Мало дров. На ужин — 10 грамм спирта.

Воскресенье. Отслужили церковную службу, и я отсылаю двух матросов за помощью. Перешли через реку. Снова провалились под лед.

Понедельник. Последние 10 грамм спирта. Съедаем куски оленьей кожи. Истощены окончательно. На ужин — лишь по ложечке глицерина.

Вторник. Буря со снегом. К дальнейшему продвижению не способны. Дичи нет. Больше нет дров.
 
Среда. На обед сварили две пригоршни полярной ивы в горшке воды. Навар выпили. Мы делаемся все слабее и слабее.

Четверг. Чай из травы. От посланных матросов нет вестей. Нет обуви.

Воскресенье. 30 октября. 140 день экспедиции. Дальше идти нет сил…»

Память 

7 января 1883 года останки Делонга и его спутников по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири Д. Г. Анучина доставили в Якутск, а 5 декабря того же года — в Иркутск, чтобы передать там представителям американского правительства. По инициативе Восточно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества и распоряжению иркутской городской администрации, на центральной Тихвинской площади была разбита для них палатка, у которой установлен почётный караул. Вслед за этим тела отправлены были на родину в сопровождении прибывших в Иркутск ещё летом 1882 года Мельвилля, Ниндемана, Нороса и остальных 10 выживших членов экспедиции. 

В 1884 году Делонг и пять его спутников были торжественно похоронены в Нью-Йорке на кладбище Вудлон. В 1928 году стараниями вдовы Делонга Эммы Уоттон там установлен был памятник работы скульптора Леонарда Краске. В предисловии к мемуарам Эммы «Жена исследователя» (; 1938) Вильялмур Стефансон пишет о своём восхищении деятельностью Делонга.

В 1937 году советская арктическая экспедиция под руководством В. Ю. Визе на ледокольном пароходе «Садко» достигла острова Генриетты, организовав там полярную станцию, сотрудники которой в следующем году обнаружили полуистлевший рапорт Делонга.

Находка в Гренландии 
Летом 1884 года у южных берегов Гренландии (около 45° западной долготы) были найдены вмёрзшие в льдину несколько листков корабельных бумаг, матросские брюки, доска, бочонок. Метка на брюках, собственноручная подпись капитана Делонга на бумагах, надпись на доске помогли установить, что все эти предметы были с затонувшей 3 года назад «Жаннетты». Этот долговременный дрейф во льдах натолкнул Фритьофа Нансена на мысль использовать дрейф во льдах с помощью мощных арктических подводных течений с востока на запад для исследования обширных полярных территорий. Эту идею он реализовал в своей знаменитой экспедиции на «Фраме».

Примечания

Литература 
 Белов М. И. По следам полярных экспедиций. — Л. Гидрометеоиздат, 1977. — 144 с.
 Блон Жорж. Великий час океанов. Полярные моря. — М.: Мысль, 1984. — 192 с. — (Путешествия. Приключения. Поиск).
 Боднарский М. С. Великий Северный морской путь. Историко-географический очерк открытия Северо-Восточного прохода. — М.-Л.: Госиздат, 1926. — 255 с.
 Визе В.Ю. Моря Советской Арктики. Очерки по истории исследования. — М.-Л.: Изд-во Главсевморпути, 1948. — 416 с.
 Делонг, Джордж Вашингтон. Плавание «Жаннеты» / Сокр. пер. с англ. Г. Б. Кричевского; Вступительная статья «Мои встречи с участниками экспедиции "Жанетты"» С. Е. Лиона (стр. 7—31). — Л.: Изд-во Главсевморпути, 1936. — 457, [2] с. — (Полярная библиотека). Переизд.: М.: Издательство «Paulsen», 2018. — 464 с. — (Полярная классика). — ISBN 978-5-98797-210-6.
 Дьяконов М. А. Путешествия в полярные страны. — Л.: Изд-во Всесоюзного Арктического ин-та, 1933. — 208 с. — (Полярная библиотека).
 Дьяконов М. А. История экспедиций в полярные страны. — Архангельск: Архангельское обл. изд-во, 1938. — 487 с.
 Ковалев С. А. Тайны пропавших экспедиций. — М.: Вече, 2011. — 384 с. — (Морская летопись). — ISBN 978-5-9533-5772-2.
 Малов В. И. Тайны пропавших экспедиций. — М.: Оникс, 2008. — 251 с. — (Библиотека открытий). — ISBN 978-5-488-01497-8.
 Нансен Фритьоф. «Фрам» в Полярном море. — Т. 1—2. — М.: Географгиз, 1957.
 Пасецкий В. М. Джордж Делонг. — М.: Географгиз, 1957. — 46 с. — (Замечательные географы и путешественники).
 Пасецкий В. М. Находки, которые открывают тайны. — М.: Транспорт, 1964. — 360 с.
 Центкевич А., Центкевич Ч. Завоевание Арктики. — М.: Изд-во Иностранной литературы, 1956. — 388 с.

 John Wilson Danenhower. The Narrative of the Jeannette. — Boston, 1882.
 Nansen F. In Nacnt und Eis. — Leipzig, 1897.
 Edward Ellsberg. Hell on Ice: the Saga of the Jeannette. — New York: Dodd, Mead and Company, 1960. — x, 421 p.
 Wittgen A. Eismeerdrift. — Berlin, 1979.
 Leonard F. Guttridge. Icebound: The Jeannette Expedition’s Quest for the North Pole. — Annapolis, MD: Naval Institute Press, 1986.
 Michael Robinson. The Coldest Crucible: Arctic Exploration and American Culture. — Chicago: University Of Chicago Press, 2006. — 200 p.

Исследователи Арктики
Учёные XIX века